Siget, une ville de Serbie ;
 Sighetu Marmaţiei, une ville de Roumanie, anciennement Sighet.